Sandro Gmür, né le  à  Uznach, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Natif d'Uznach, commune proche de Rapperswil, c'est naturellement que Sandro Gmür commence le hockey sur glace avec le club local du SC Rapperswil-Jona. C'est également avec le club saint-gallois qu'il fait ses premiers pas en LNA. Clubiste, il ne fera faux bond qu'à une unique reprise à son club formateur, jouant deux saisons avec le SC Langnau Tigers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || SC Rapperswil-Jona || LNA
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"|2002-2003 || SC Rapperswil-Jona ||  LNA
| 21 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| SC Rapperswil-Jona U20 || Jr. Élites A
| 29 || 9 || 5 || 14 || 28 || 2 || 1 || 0 || 1 ||  2
|-
|2003-2004 || SC Rapperswil-Jona ||  LNA
| 48 || 1 || 4 || 5 || 10 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2004-2005 || SC Rapperswil-Jona ||  LNA
| 41 || 1 || 1 || 2 || 37 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2005-2006 ||  Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 44 || 3 || 6 || 9 || 24 || 12 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
||2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 44 || 0 || 3 || 3 || 16 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 50 || 1 || 1 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Thurgovie || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
||2008-2009 ||SC Langnau Tigers ||  LNA
| 50 || 2 || 5 || 7 || 20 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2009-2010 || SC Langnau Tigers  ||  LNA
| 50 || 0 || 3 || 3 || 12 || 12 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 50 || 1 || 5 || 6 || 24 || 9 || 1 || 1 || 2 ||| 4
|-
|2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 47|| 3 || 3 || 6 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 50|| 1 || 7 || 8 || 10 || 12 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
|2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 50|| 0 || 5 || 5 || 14 || 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers II || 
| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 2|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2015-2016 || Rapperswil-Jona Lakers II || 
| 1|| 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || EHC Wetzikon ||  
| 9|| 2 || 5 || 7|| 2 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2016-2017 || EHC Wetzikon ||  
| 13|| 2 || 5 || 7 || 8 || 4|| 1|| 0|| 1|| 2

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1983
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace